Makoto Ōoka – poeta e critico letterario giapponese
 Saori Ōoka – fumettista giapponese
 Shōhei Ōoka – scrittore giapponese